Schulman steht für:

 A. Schulman, US-amerikanisches Unternehmen der Kunststoffverarbeitung

Schulman ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Richard Schulman (1930–2000), US-amerikanischer Ägyptologe
 Arnold Schulman (1925–2023), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Audrey Schulman (* 1963), kanadisch-amerikanische Schriftstellerin
 Brenda Schulman (* 1967), US-amerikanische Biochemikerin
 Cathy Schulman (* 1965), US-amerikanische Filmproduzentin
 Faye Schulman (1919–2015), weißrussisch-US-amerikanische Fotografin 
 Filipp Jewgenjewitsch Schulman (* 1980), russischer Biathlet
 Grace Schulman (* 1935), US-amerikanische Lyrikerin
 Ira Schulman (1926–2008), US-amerikanischer Jazzmusiker und Musikpädagoge
 Julius Schulman (1915–2000), US-amerikanischer Violinist
 Lawrence Schulman (* 1941), US-amerikanischer theoretischer Physiker
 Lion Schulman (1851–1943), niederländischer Landschaftsmaler
 Mark Schulman, US-amerikanischer Kommunikationswissenschaftler
 Nev Schulman (* 1984), US-amerikanischer Produzent, Schauspieler, Fotograf und Autor
 Nick Schulman (* 1984), US-amerikanischer Pokerspieler
 Otto Schulmann (1902–1989), deutsch-US-amerikanischer Dirigent und Gesangspädagoge
 Roger S.H. Schulman, US-amerikanischer Filmproduzent und Drehbuchautor 
 Sarah Schulman (* 1958), US-amerikanische Schriftstellerin
 Tom Schulman (* 1951), US-amerikanischer Drehbuchautor, Produzent und Regisseur

Siehe auch:
 Schulmann
 Shulman